Cagno kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cagnò, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Cagno, Lombardiet, frazione, Lombardiet, Provincia di Como, 

Robotskapade Italienförgreningar